

Дзержонжно — село в гміні Картузи Картузького повіту Поморського воєводства
 Дзержонжно — село в гміні Можещин Тчевського повіту Поморського воєводства